Cedar Run ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Run (Michigan)
 Cedar Run (New Jersey)
 Cedar Run (Ohio)
 Cedar Run (Pennsylvania)

Cedar Run ist der Name von 31 Fließgewässern in den Vereinigten Staaten: 
 7 in Ohio und Virginia
 6 in Pennsylvania
 3 in New Jersey und Kentucky
 2 in Michigan
 1 in Colorado, Missouri und West Virginia

 Cedar Run, ein Fluss in Wythe County (Virginia) 
 Cedar Run, ein Fluss in Montgomery County (Virginia) 
 Cedar Run, ein Fluss in St. Francois County (Missouri) 
 Cedar Run, ein Fluss in Franklin County (Kentucky) 
 Cedar Run, ein Fluss in Albemarle County (Virginia) 
 Cedar Run, ein Fluss in Culpeper County (Virginia) , Namensgeber der Schlacht am Cedar Run.
 Cedar Run, ein Fluss in Carter County (Kentucky) 
 Cedar Run, ein Fluss in Lewis County (Kentucky) 
 Cedar Run, ein Fluss in Madison (Virginia) 
 Cedar Run, ein Fluss in Rockingham (Virginia) 
 Cedar Run, ein Fluss in Prince William (Virginia) 
 Cedar Run, ein Fluss in Delta (Colorado) 
 Cedar Run, ein Fluss in Adams (Ohio) 
 Cedar Run, ein Fluss in Highland (Ohio) 
 Cedar Run, ein Fluss in Perry (Ohio) 
 Cedar Run, ein Fluss in Ocean (New Jersey) 
 Cedar Run, ein Fluss in Muskingum (Ohio) 
 Cedar Run, ein Fluss in Fulton (Pennsylvania) 
 Cedar Run, ein Fluss in Marshall (West Virginia) 
 Cedar Run, ein Fluss in Burlington (New Jersey) 
 Cedar Run, ein Fluss in Champaign (Ohio) 
 Cedar Run, ein Fluss in Licking (Ohio) 
 Cedar Run, ein Fluss in Cumberland (Pennsylvania) 
 Cedar Run, ein Fluss in Monmouth (New Jersey) 
 Cedar Run, ein Fluss in Allegheny (Pennsylvania) 
 Cedar Run, ein Fluss in Centre (Pennsylvania) 
 Cedar Run, ein Fluss in Wayne (Ohio) 
 Cedar Run, ein Fluss in Centre (Pennsylvania) 
 Cedar Run, ein Fluss in Lycoming (Pennsylvania) 
 Cedar Run, ein Fluss in Tuscola (Michigan) 
 Cedar Run, ein Fluss in Leelanau (Michigan) 

Siehe auch
 Big Cedar Run, ein Fluss in Cambria (Pennsylvania) 
 Cedar Lick Run, ein Fluss in Jefferson (Ohio) 
 Cedar Point Run, ein Fluss in York (Pennsylvania) 
 Cedar Run Creek, ein Fluss in Lassen (Kalifornien) 
 Cedar Run Creek, ein Fluss in Butte (Idaho) 
 Cedar Run Creek, ein Fluss in Missoula (Montana) 
 Cedar Spring Run, ein Fluss in Shenandoah (Virginia) 
 Cedar Spring Run, ein Fluss in Juniata (Pennsylvania) 
 East Branch Cedar Run, ein Fluss in Tioga (Pennsylvania) 
 Victoria Creek, ein Fluss in Leelanau (Michigan) 
 West Branch Cedar Run, ein Fluss in Tioga (Pennsylvania)